Мотрико (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 27,69 км². Население — 5021 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан 1 сентября 1209 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа